Wermland kan avse:

Värmland
Wermland (musikalbum) – av gruppen Detektivbyrån från 2008
Nya Wermlands-Tidningen – tidning i Värmland, Dalsland och Västerdalarna